Un animal est un être vivant multicellulaire capable d'appréhender son environnement et de s'y déplacer volontairement.

Cinéma 

 L'Animal est un film français réalisé par Claude Zidi, sorti en 1977 ;
 Animal est un film américain réalisé par David J. Burke, sorti en 2005 ;
 Animal est un film français réalisé par Roselyne Bosch, sorti aussi en 2005 ;
 Animal 2, est un film américain réalisé par Ryan Combs, suite du film Animal de David J. Burke, sorti en 2008 ;
 Animal est un film américain réalisé par Brett Simmons, sorti en 2014 ;
 Animal est un film argentin réalisé par Armandó Bo, sorti en 2018 ;
 L'Animale est un film autrichien réalisé par Katharina Mückstein, sorti en 2018 ; 
 Animal est un film documentaire français réalisé par Cyril Dion, sorti en 2021.

Littérature 
 L'Animal est un recueil de poèmes de Cyril Collard écrit en 1982 et publié en 1994.
 Animal (Actes Sud), livre de Cyril Dion accompagnant le film Animal sorti en 2021.

 Musique 
 Animal est le premier album de la chanteuse américaine Kesha sorti en 2010 ;
 Animal est une chanson du groupe allemand R.I.O. sortie en 2011 ;
 Animal est le deuxième album de Fakear sorti en 2016.
 Animal''  est une chanson du chanteur espagnol Álvaro Soler, sortie en 2017

Télévision 
 Animal est un personnage du Muppet Show.
 Road Warrior Animal, aussi appelé Animal est le nom de ring du catcheur Joseph Laurinaitis (1960-2020) durant toute sa carrière.

Voir aussi
 
 

Homonymie de titre